Нусантара:
 Нусантара — термин, обозначавший в средневековой яванской литературе территорию, входившую в состав империи Маджапахит с центром на Яве.
 Нусантара — востоковедческое общество в России.
 Нусантара — предполагаемая будущая столица Индонезии.
 Великая малайская Нусантара — литературное объединение в Малайзии.